Giacomo Menochio – giurista italiano
 Giovanni Stefano Menochio – biblista e gesuita italiano
 Raffaello Menochio – storico e ingegnere italiano